|-
| 167001 - || || 1 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167002 - || || 1 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167003 - || || 2 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167004 - || || 4 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167005 - || || 4 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167006 - || || 1 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167007 - || || 4 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167008 - || || 1 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167009 - || || 18 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167010 - || || 20 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 167011 - || || 20 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 167012 - || || 20 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 167013 - || || 21 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167014 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167015 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167016 - || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167017 - || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167018 - || || 23 d'agost de 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 167019 - || || 21 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167020 - || || 21 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167021 - || || 21 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167022 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167023 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167024 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167025 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167026 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167027 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167028 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167029 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167030 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167031 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167032 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167033 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167034 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167035 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167036 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167037 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167038 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167039 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167040 - || || 22 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167041 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167042 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167043 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167044 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167045 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167046 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167047 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167048 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167049 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167050 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167051 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167052 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167053 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167054 - || || 24 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167055 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167056 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167057 - || || 24 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167058 - || || 25 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167059 - || || 25 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167060 - || || 25 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167061 - || || 25 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167062 - || || 25 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167063 - || || 28 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167064 - || || 28 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167065 - || || 31 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167066 - || || 30 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167067 - || || 31 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167068 - || || 28 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167069 - || || 2 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167070 - || || 1 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167071 - || || 3 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167072 - || || 8 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167073 - || || 15 de setembre de 2003 || Kleť || M. Tichý
|-
| 167074 - || || 14 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167075 - || || 14 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167076 - || || 15 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167077 - || || 15 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167078 - || || 15 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167079 - || || 13 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167080 - || || 13 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167081 - || || 14 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167082 - || || 3 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167083 - || || 15 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167084 - || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167085 - || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167086 - || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167087 - || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167088 - || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167089 - || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167090 - || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167091 - || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167092 - || || 17 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167093 - || || 18 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167094 - || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167095 - || || 17 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167096 - || || 18 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167097 - || || 16 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167098 - || || 16 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167099 - || || 16 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167100 - || || 16 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

7